XVI Puchar Europy Mistrzów Klubowych 1970/1971
(ang. European Champion Clubs' Cup)

Mecze

Runda wstępna

I runda

Faza pucharowa 

* - Everton wygrał w rzutach karnych

Finał

Linki zewnętrzne 
 PEMK 1970/71 na stronie UEFA
 RSSSF

Puchar Europy
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej